Pojem Zelená levice označuje vícero politických seskupení:
 GroenLinks (Zelená levice) – nizozemská ekosocialistická politická strana
 Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice – politické seskupení levicových stran v Evropském parlamentu
 Severská zelená levice – politické seskupení severských levicových stran v Evropském parlamentu
 Federación de Los Verdes-Izquierda Verde (Federace zelených–Zelená levice) – španělské politické sdružení
 Zelena ljevica Hrvatske (Chorvatská zelená levice) – chorvatská politická strana
 Vinstrihreyfingin - grænt framboð (Hnutí zelené levice) – islandská politická strana